Aure puede referirse a: 

 Aure, comuna de Ardenas (Francia).
 Aure, río de Normandía (Francia).
 Aure, municipio de Noruega.
 Aure (empresa)
 Electrica Aure